Treyden steht für:

 Turaida, deutsch: Treyden, eine livländische bzw. lettische mittelalterliche Burganlage
 Treyden (Adelsgeschlecht), ein baltisches Adelsgeschlecht
 Trotta genannt Treyden, ein kurländisch-preußisches Adelsgeschlecht

Treyden ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Fischer-Treyden (1901–1995), deutsche Produktdesignerin
 Johann von Treyden († 1781), Generalleutnant und Stadtkommandant von Königsberg in russischen Diensten 
 Otto von Trotta genannt Treyden (1794–1858), preußischer Generalmajor